Чемпионат США по теннису среди мужчин на грунтовых кортах 2018 — 50-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Хьюстоне, США, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250 с призовым фондом около 620 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.

В 2018 году турнир прошёл с 9 по 15 апреля.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Стив Джонсон
 Парный турнир —  Хулио Перальта /  Орасио Себальос

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал чемпион 2013 года Джон Изнер (№ 9 в мире на тот момент). В четвертьфинале он встретился с прошлогодним победителем, имевшем шестой номер посева Стивом Джонсоном и проиграл ему. Джонсон затем смог выйти в финал, где сломил сопротивление другого американца и восьмого номера посева Тенниса Сандгрена. Защитив свой титул, Стив стал первым с 2002 года теннисистом, кому удалось два года подряд выиграть в Хьюстоне в одиночках.

В парном розыгрыше турнира победу одержали не имевшие посев Максим Мирный и Филипп Освальд, которые в полуфинале обыграли рекордсменов турнира по титулам и первых номеров посева Боба и Майка Брайанов, а в финале разобрались с Андре Бегеманном и Антонио Санчичем. Титул в Хьюстоне стал последним в профессиональной карьере Мирного.

Рейтинговые очки

Посев игроков 

Рейтинг на 2 Апреля 2018 года.
Теннисисты, получившие "уайлд-кард":
  Дастин Браун
  Ник Кирьос 
  Маккензи Макдональд
Теннисисты, победители квалификации:
  Миомир Кецманович
  Ёсихито Нисиока
  Денис Кудла
  Стефан Козлов

Соревнования

Одиночный турнир 
  Стив Джонсон обыграл  Тенниса Сандгрена со счётом 7-6(2), 2-6, 6-4.
 Джонсон выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Сандгрен сыграл дебютный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= Ф. Вердаско
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=64
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= Д. Кудла
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=7| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Т. Даниэль
| RD1-score03-1=65
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= И. Карлович| RD1-score04-1=7| RD1-score04-2=6| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Б. Фратанджело| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Дж. Томпсон
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3=

| RD1-seed09=8
| RD1-team09= Т. Сандгрен| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Б. Кавчич
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Н. Кикер| RD1-score11-1=6| RD1-score11-2=6| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Д. Янг
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= С. Козлов
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Г. Пелья| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3=

| RD2-seed01=Q
| RD2-team01= Д. Кудла
| RD2-score01-1=5
| RD2-score01-2=5
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= И. Карлович| RD2-score02-1=7| RD2-score02-2=7| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Б. Фратанджело
| RD2-score03-1=7| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=2
| RD2-seed04=4/WC
| RD2-team04= Н. Кирьос| RD2-score04-1=62
| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3=6| RD2-seed05=8
| RD2-team05= Т. Сандгрен| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=7| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Н. Кикер
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=63
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= Г. Пелья| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=7| RD2-score07-3=7| RD2-seed08=2
| RD2-team08= С. Куэрри 
| RD2-score08-1=6| RD2-score08-2=64
| RD2-score08-3=63

| RD3-seed01=
| RD3-team01= И. Карлович| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3=6| RD3-seed02=4/WC
| RD3-team02= Н. Кирьос
| RD3-score02-1=6| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=3

| RD3-seed03=8
| RD3-team03= Т. Сандгрен| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=7| RD3-score03-3=6| RD3-seed04=
| RD3-team04= Г. Пелья
| RD3-score04-1=6| RD3-score04-2=5
| RD3-score04-3=3

| RD4-seed01=
| RD4-team01= И. Карлович
| RD4-score01-1=62
| RD4-score01-2=64
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=8
| RD4-team02= Т. Сандгрен| RD4-score02-1=7| RD4-score02-2=7| RD4-score02-3=
}}

 Финал 

 Парный турнир 
  Максим Мирный /  Филипп Освальд''' обыграли  Андре Бегеманна /  Антонио Санчича со счётом 6-7(2), 6-4, [11-9].
 Мирный выиграл 2-й парный титул в сезоне и 52-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Освальд выиграл 2-й парный титул в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Чемпионат США по теннису среди мужчин на грунтовых кортах

 Мировой тур ATP 2018

 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

США
Теннис
Апрель 2018 года
2018